Svenska medborgaren har varit namn på flera svenska tidningar:

Svenska medborgaren (1866–1867), en i Skövde utgiven tidning
Svenska medborgaren, en i Stockholm under namnet Medborgaren 1870 grundad tidning.
Svenska medborgaren, 1892–1895 namn på den i Stockholm 1884 grundade tidningen Dalmasen, se Emilie Rathou.

Se även
Medborgaren